Каравастая — албанский топоним. Может означать:

 Каравастая (озеро) — озеро.
  — село.